Canonica ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Canonica (* 1971), italienischer Profigolfer
 Ezio Canonica (1922–1978), Schweizer Politiker (SP) und Journalist
 Luigi Canonica (1764–1844), Baumeister des Klassizismus
 Pietro Canonica (1869–1959), italienischer Bildhauer
 Sibylle Canonica (* 1957), Schweizer Schauspielerin
 Ugo Canonica (1918–2003), Schweizer Sekundarschullehrer, Dichter und Schulinspektor